Richie Ginther, ameriški dirkač Formule 1, * 5. avgust 1930, Hollywood, Kalifornija, ZDA, † 20. september 1989, Touzac-Le Roucou, Francija.

Richie Ginther je pokojni ameriški dirkač Formule 1. Debitiral je v sezoni 1960 na Veliki nagradi Monaka s Ferrarijem. Največji uspeh kariere je dosegel v sezoni 1965 , ko je s Hondo na zadnji dirki sezone za Veliko nagrado Mehike dosegel svojo edino zmago, ob tem pa je v karieri dosegel še trinajst uvrstitev na stopničke. Po sezoni 1967 se je upokojil. Leta 1989 je umrl v Franciji zaradi srčnega napada.

Popolni rezultati Formule 1 
(legenda) (odebeljene dirke pomenijo najboljši štartni položaj, rezultati v oklepaju niso šteli za prvenstvo)

Glej tudi 
 seznam ameriških dirkačev

Opombe

Zunanje povezave 

Ameriški dirkači
Ameriški vozniki Formule 1
Ferrarijevi dirkači Formule 1
Scarabovi dirkači Formule 1
BRM-ovi dirkači Formule 1
Hondini dirkači Formule 1
Cooperjevi dirkači Formule 1
Eaglovi dirkači Formule 1